Je nach Anwendungsbereich steht die Energiekapazität für:
die thermische Energiekapazität (Wärmekapazität)
die elektrische Kapazität eines Kondensators 
Kapazität (galvanische Zelle), die gespeicherte elektrische Ladungsmenge einer Batterie oder eines Akkumulators